Eumenes Latreille, 1802 – rodzaj owadów z rodziny osowatych
 Eumenes z Kardii (ok. 362–316 p.n.e.) – jeden z diadochów
 Eumenes I – władca Pergamonu z dynastii Attalidów (panował w latach 263–241 p.n.e.)
 Eumenes II – władca Pergamonu z dynastii Attalidów (panował w latach 197–159 p.n.e.)